Kroner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kroner (1888–1937), deutscher Sportjournalist und preußischer Baubeamter
 Erling Kroner (1943–2011), dänischer Jazz-Posaunist und -Komponist
 Jozef Kroner (1924–1998), slowakischer Schauspieler
 Karl Kroner (1878–1954), deutscher Arzt und Psychiater
 Kurt Kroner (1885–1929), deutscher Bildhauer
 Michael Kroner (1934–2022), deutscher Historiker
 Paul Kroner (1880–1943), deutscher aktiver Mitstreiter der Gehörlosenbewegung
 Richard Kroner (1884–1974), deutscher Philosoph und Theologe
 Sven Kroner (* 1973), deutscher Künstler
 Theodor Kroner (1845–1923) deutscher Rabbiner
 Tobias Kroner (* 1985), deutscher Speedway-Rennfahrer
 Wilhelm Kroner (1870–1942), deutscher Jurist

Sonstiges:
 Kroner Lake, See auf Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:

 Croner
 Groner
 Kromer